III. Sándor orosz cár
 III. Sándor pápa
 Nagy Sándor makedón király, azaz III. Alexandrosz 
 III. Sándor skót király